Христос Спасител може да се отнася за:
 Църкви
 Христос Спасител (Кайен), Френска Гвиана
 Христос Спасител (Калининград), Русия
 Христос Спасител (Москва), Русия

Вижте също 
 Салвадор